«Фрайбургер» — немецкий футбольный клуб из одноимённого города, выступает в Оберлиге. Клуб основан 17 декабря 1897 года, домашние матчи проводит на стадионе «Шёнбергштадион», вмещающем 5000 зрителей. Главные успехи клуба пришлись на начало 20-го века, когда он стал чемпионом Германии. В дальнейшем клуб уступил в конкуренции за право быть главным клубом в городе команде «Фрайбург» и выступал преимущественно в любительских турнирах.

Достижения 
 Чемпион Германии: 1907.

Известные игроки 
 
  Петер Кунтер
  Рейнхольд Фанц
  Марк Арнольд

Известные тренеры 

  Дьюла Лорант
  Хорст Хеесе
  Владимир Беара
  Aнтун Pудински

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Германии